Niemcy:
 Binzen – część gminy Altusried, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu
 Binzen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Lörrach

Zobacz też:
 Binz